Новоселовское муниципальное образование — муниципальное образование со статусом сельского поселения в Казачинско-Ленском районе Иркутской области России. Административный центр — посёлок Окунайский.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года
численность населения муниципального образования составила 1034 человек, в том числе 508 мужчин и 526 женщин.

Населённые пункты 
В состав муниципального образования входят населённые пункты
 Окунайский
 Конец Луг
 Новосёлово

Примечания 

Сельские поселения Иркутской области
Муниципальные образования Казачинско-Ленского района